(mort en 1691), jacobien ;
  (1726–1790), prêtre catholique romain ;
 James Talbot (1805–1883), baron et archéologue amateur anglo-irlandais ;
  (1825–1862), officier de l'United States Army ;
  (1879–1936), homme d'affaires américain ;
 , quilleur nord-irlandais ;
 James Talbot, jésuite condamné pour abus sexuels ;
 , footballeur irlandais ;
 , rameur paralympique australien ;
  (né en 1960), saxophoniste anglais ;
 , chanteur danois.